Absi ist der Familienname folgender Personen:
 Hassan Al-Absi (* 1966), saudi-arabischer Radrennfahrer
 Joseph Absi (* 1946), syrischer Geistlicher, Patriarch von Antiochien und Oberhaupt der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche

ABSI steht als Abkürzung für:
 A Body Shape Index, auch Body-Shape-Index (BSI): Körperschemaindex, berechnet aus Taillenumfang, Body-Mass-Index und Körpergröße

Abkürzung